Pénétration peut désigner :
 Pénétration sexuelle (ou coït), pratique qui consiste à insérer l'organe masculin ou un substitut dans un orifice, typiquement dans le corps du/de la partenaire, lors d'une relation sexuelle
 Pénétration du marché, opération commerciale ;
 Pénétration dans l'air, une notion d'aérodynamique automobile ;
 Pénétration, dans le domaine militaire, une performance d'une munition.

Penetration peut désigner : 
 Penetration, groupe de punk rock britannique, originaire de Ferryhill, en Angleterre ;
 Penetration, film américain réalisé par Ridley Scott, sorti en 2008 ;
 Penetration, chanson issue de l'album Raw Power du groupe Iggy and the Stooges ;
 Penetration, chanson des Pyramids.

Voir aussi 
 Pénétromètre
 Pénétrabilité à l'aiguille